Dominique de Williencourt (1959-), violoncelliste et compositeur français ;
 Domitien Joseph Asselin de Williencourt (1771-1835), général français de la Révolution et de l’Empire.

Lien externe 
 
Patronyme français